Бей Юймін - Пей Юй Мі́н (, ; 26 квітня 1917) — американський архітектор китайського походження. 
 Юймін - повіт в Китаї.